Владимир Тешовић (Београд, 5. јул 1984) српски је филмски, позоришни и гласовни глумац.

Филмографија 

|-
| 2006 || Шејтанов ратник || Станислав
|-
| 2006 || Љубав, навика, паника || Милутин
|-
| 2007 || Христос воскресе || Арсеније
|-
| 2008 || Ближњи || Позорник
|-
| 2009 || Звезда Три || Жика
|-
| 2010 || Куку, Васа || 
|-
| 2010 || Шесто чуло || Петар
|-
| 2010 || Шишање || Станислав
|-
| 2011 || Жућко - прича о Радивоју Кораћу || Никола Караклајић
|-
| 2011 || Певај, брате! || Реља
|-
| 2012 || Возар || 
|-
| 2015 || Ургентни центар || Станислав
|-
| 2015 || Ђурђевак црвени || 
|-
| 2015 || Пут || Младост
|-
| 2015 || Сизиф К. || Рудар Фок
|-
| 2016 || Уочи Божића || Жандар
|-
| 2017 || Кукавица || Солидер
|-
| 2018 || Петак 13. || Борко
|-
| 2018 || Хумор и сатира 1830-1914. || 
|-
| 2019 || Воља Божија || Јово Родић
|-
| 2019 || Црвени месец || Доплер
|-
| 2019 || Паклени рај  || Борко
|-
| 2021 || Дрим тим (ТВ серија) || Булић
|-
| 2022 || Радио Милева || Пацијент 1
|}

Улоге у синхронизацијама

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1984.
Глумци из Београда
Српски глумци
Српски гласовни глумци